Damsholte kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Damsholte (Møn) – en bebyggelse Damsholte Sogn på Møn
 Damsholte (Karlebo Sogn) – en bebyggelse i Karlebo Sogn på Sjælland